Авелянеда може да се отнася за:

 Авелянеда, град Аржентина, провинция Буенос Айрес
 Авелянеда, град в Аржентина, провинция Санта Фе.
 Авелянеда, община в Аржентина
 Авелянеда, село в Испания, Баския
 Авелянеда, село в Испания, провинция Авила
 Хертрудис Гомес де Авелянеда (1814 – 1873), кубинска писателка